Schwamb ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schwamb (1897–1964), deutsche Politikerin (SPD)
 Ludwig Schwamb (1890–1945), sozialdemokratischer Jurist und Politiker, Widerstandskämpfer gegen die nationalsozialistische Diktatur